Find You (canção de Nick Jonas)
 Find You (canção de Zedd)

Desambiguação